Каширский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в России.

 Каширский район — в Воронежской области
 Каширский район — в Московской области (1929—2015)